Tencer ist der Familienname folgender Personen:

 David Tencer OFMCap, slowakischer Ordensgeistlicher, Bischof von Reykjavík
 Ester Tencer (1909–1990), österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Überlebende des Holocaust
 Golda Tencer (* 1949), polnisch-jüdische Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin